Javelin – brytyjski ręczny przeciwlotniczy pocisk rakietowy
 FGM-148 Javelin – amerykański ręczny przeciwpancerny pocisk kierowany
 ATG Javelin – amerykański sportowy samolot z napędem odrzutowym
 Gloster Javelin – brytyjski myśliwiec przechwytujący
  – brytyjski niszczyciel z okresu II wojny światowej
 AMC Javelin – samochód osobowy produkowany przez American Motors Corporation